Schwachheim ist der Familienname folgender Personen;

 Franz Daniel von Schwachheim (* 1708; † nach 1794), Apotheker in Lausanne, Besitzer von Bad Schinznach und Gastgeber der Helvetischen Gesellschaft
 Franz Rudolf von Schwachheim (1731–1804), bayerischer Diplomat schweizerischer Herkunft